Нина Димитрова Андонова е българска литературна критичка, писателка и журналистка.

Биография 
Родена е в 1940 година в София, в семейство на бежанци от Егейска Македония. Баща ѝ е театралният критик Мицо Андонов, сестрин син е на водача на ВМОРО Гоце Делчев. Нина Андонова работи като дългогодишна редакторка в издателство „Народна младеж“, в книгоиздателска къща „Труд“, а също така и като журналистка във вестник „Седмичен труд“. Дебютната и книга излиза в 1972 година, озаглавена „Недоизказаното“. Последват серия издания, като Нина Андонова е авторка и на книгите „Светът на твореца“ (изследване за Ефрем Каранфилов; 1973), „Гео Милев“ (1974), „Живот, умножен по седем“ (1976), „Николай Райнов“ (1980), „Крум Попов“ (1980), „Чичо Стоян“ (1982), „За Гоце Делчев войвода“ (1986; 1990), „Гърменската гора“ (1987), „Дохожда час“ (1987) и е съавторка на „Неделна книга. Преживелици“ (2006; с Благовеста Касабова). Член на СБП.

Умира в 2006 година.

Родословие

Бележки

Външни препратки 
 Нина Андонова. За Гоце Делчев войвода. София, Народна младеж, 1986

Български литературни критици
Български писатели от Македония
Български журналисти
Родени в София
Починали в София
По произход от Кукуш